Численность населения Замбии — 14 117 751 млн
Годовой прирост — 1,6 % (2009).

Средняя продолжительность жизни — 38,6 лет (2009, 222-е место в мире).

Уровень фертильности — 5,15 рождений на женщину (2009), младенческая смертность 101,2 на 1000 рождённых (9-е место в мире).

Заражённость вирусом иммунодефицита (ВИЧ) — 15,2 % (оценка 2007 года, 7-е место в мире).

Грамотность населения старше 15 лет — 80 % (оценка 2003).

Замбия — одна из наиболее урбанизированных стран Африки, около 44 % её населения сосредоточено в крупных городах и городских промышленных агломерациях.

Этнический состав: бемба 35 %, тонга 15 %, малави 13 %, лози 9 %, другие африканские народности. Белые — около 1 %, выходцы из Азии — 0,2 %.

Языки: официальный — английский, распространены (в том числе в среднем образовании) языки бемба, тонга, лози, ньянджа, а также около 70 других аборигенных языков.

Население Замбии

5 крупнейших городов (2010) 
 Лусака — 1 451 000
 Китве — 528 000
 Ндола — 496 000
 Кабве — 215 000
 Чингола — 178 000

Примечания

Ссылки 

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/za.html
 https://web.archive.org/web/20150223080259/http://www.populstat.info/